Stanić oder Stanič, auch Stanic, ist der südslawische (serbokroatische und mazedonische) Familienname folgender Personen:

 Ana Stanić (* 1975), serbische Sängerin, Komponistin und Produzentin
 Darko Stanić (* 1978), serbischer Handballspieler
 Filip Stanic (* 1998), deutscher Basketballspieler
 Goran Stanić (auch Stanik; * 1972), mazedonischer Fußballspieler
 Ilija Stanić (* 1945), jugoslawischer Agent
 Jozo Stanić (* 1999), kroatisch-deutscher Fußballspieler
 Konstantin Stanić (1757–1830), kroatischer Bischof der griechisch-katholischen Kirche
 Kresimir Stanic (* 1985), schweizerischer Fußballspieler
 Mario Stanić (* 1972), kroatischer Fußballspieler
 Srdjan Stanić (* 1989), bosnischer Fußballspieler
 Sreten Stanić (* 1984), serbischer Fußballspieler
 Valentin Stanič (1774–1847), österreichischer Geistlicher, Forscher und Bergsteiger
 Vojo Stanić (* 1924), montenegrinischer Maler und Bildhauer
 Žiga Stanič (* 1973), slowenischer Komponist, Pianist, Musikproduzent und Pädagoge

Siehe auch:
 Stanici
 Stanitz